Stati Uniti d'America
 Coalton – villaggio della Contea di Montgomery, Illinois
 Coalton – villaggio della Contea di Jackson, Ohio